Ю́лия Петро́ва:
 Петрова, Юлия Владимировна (род. 1985) — искусствовед, директор Музея русского импрессионизма.
 Петрова, Юлия Ивановна (род. 1931) — ткачиха, передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Петрова, Юлия Сергеевна (род. 1979) — российская ватерполистка.